Pego (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Alicante
Pego (Abrantes), een plaats in de Portugese gemeente Abrantes